Georg von Reutter (1656-1738) – compositore austriaco
Georg von Reutter (1708-1772) – compositore austriaco
 Katherine Reutter – pattinatrice di short track statunitense